Ýokary Liga (2002) – 10. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Turkmenistanie. W rozgrywkach wzięło udział 9 drużyn, grając systemem kołowym w 4 rundach. Tytułu nie obroniła drużyna Nisa Aszchabad. Nowym mistrzem Turkmenistanu został zespół Şagadam Turkmenbaszy. Tytuł króla strzelców zdobył Rustam Sadykow, który w barwach klubu Şagadam Turkmenbaszy strzelił 20 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Ýokary Liga

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Turkmenistanie
2002 w piłce nożnej
Turkmenistan w XXI wieku